Fallsicherung steht für:
 Absturzsicherung (Mensch), Schutz gegen den Absturz von Menschen
 Absturzsicherung (Maschinenbauteil), Schutz gegen unkontrolliertes Herabfallen oder Absinken von Teilen
 Fangvorrichtung bei Versagen des Tragmittels eines Hebezeuges
 Schusswaffensicherung#Fallsicherung, Sicherung einer Schusswaffe gegen unbeabsichtigte Schussabgabe bei Aufschlag